Allan Maclean (1710-1783) – szkocki polityk, baronet, głowa klanu Maclean
 Allan Maclean of Torloisk (1725-1798) – brytyjski generał, szkocki jakobita
 Allan Maclean (1858-1918) – brytyjski urzędnik konsularny.